Thenay est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :
 Thenay, commune française du département de l'Indre.
 Thenay, commune française du département de Loir-et-Cher.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France